Massira (مسيرة) signifie la marche en langue arabe. C'est un toponyme répandu au Maroc, faisant référence à la Marche verte (المسيرة الخضراء), une marche pacifique lancée par le roi du Maroc Hassan II le  dans le but de reconquérir le territoire du Sahara alors occupé par l'Espagne suite à la colonisation. Cet épisode est un temps fort de l'histoire contemporaine marocaine.

 Massira est le nom d'un important quartier situé à l'ouest de l'agglomération de Marrakech.

Al Massira (المسيرة) fait notamment référence à :
 Barrage Al Massira (سد المسيرة), un barrage dans la province de Settat au Maroc,
 Aéroport Agadir - Al Massira. 

El Massira peut faire référence à :
 Jeunesse El Massira, un club de sport à Laâyoune au Sahara occidental,
 stade El Massira, un stade situé à Safi au Maroc,